Alive:

 В музиці:
 Alive — концертний альбом гурту Diary of Dreams 2005 року.
 Alive — другий студійний альбом британської співачки Джессі Джей 2013 року.
 «Alive» — пісня рок-гурту Pearl Jam.
 В кінематографі:
 «Живі» () — кінофільм Френка Маршала.